Heringsdorf kan henvise til flere steder i Tyskland:
 Heringsdorf en by og kommune på øen Usedom i Landkreis Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern).
 Heringsdorf (Østholsten) er en by og kommune i Amt Oldenburg-Land i Kreis Østholsten i delstaten Slesvig-Holsten.
 Flughafen Heringsdorf - en flyveplads på Usedom syd for Heringsdorf.